Subhylemyia är ett släkte av tvåvingar. Subhylemyia ingår i familjen blomsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Blomsterflugor
Subhylemyia